Список матчей Мии Хэмм в составе женской сборной США по футболу составлен по материалам сайта Общества истории американского футбола () и включает статистику по 276 матчам, в которых забито 156 голов. Эти данные незначительно отличаются от общепринятой статистики выступлений Хэмм в сборной США, согласно которой она провела за национальную команду 275 матчей и забила 158 мячей (согласно 2021 U.S. Women's National Team Media Guide, 276 матчей и 158 голов).

Хэмм впервые вышла на поле в официальном матче в составе сборной США 3 августа 1987 года в 15 лет, став самым молодым игроком в истории команды. Официально завершила выступления за сборную 8 декабря 2004 года Представляла США в 4 чемпионатах мира и на 3 олимпийских футбольных турнирах, в общей сложности завоевав 4 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали. Среди голов Хэмм 8 были забиты в рамках чемпионатов мира, 5 — на Олимпийских играх, 8 — в Кубке Алгарве, 5 — на Играх доброй воли. На её счету 10 и более мячей, забитых в ворота сборных Бразилии, Канады (по 13), Китая (11), Норвегии и Тринидада и Тобаго (по 10). Сделала 8 хет-триков, ещё дважды забивала 4 мяча за игру.

Итого: 276 матчей / 156 голов

Примечания 

Футбольная статистика
Футбольные списки